Конкурс песни Евровидение 1978 — 23-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 22 апреля 1978 года в Париже на сцене Дворца конгрессов («Palais des congrès de Paris»).

Победителем конкурса стал Изхар Коэн, представлявший Израиль вместе с группой «Alphabeta». Таким образом, Евровидение впервые выиграла неевропейская страна.

Телевидение СССР впервые показало конкурс, включив 12 мая 1978 года в передачу «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» выступления шести участников (из Португалии, Бельгии, Монако, Нидерландов, Турции и Люксембурга). Как и во всех последующих годах, до 1988-го, об участии представителей Израиля не сообщалось вообще.

Место проведения 

Париж — столица и крупнейший город Франции, а также административный центр региона Иль-де-Франс. Образует коммуну и департамент, разделённый на 20 округов. Расположен на севере Франции, на равнине Парижского бассейна, на берегах реки Сены. Главный политический, экономический и культурный центр страны. Относится к глобальным городам и мировым финансовым центрам, штаб-квартира ЮНЕСКО и других международных организаций.

Конкурс 1978 года был третьим во Франции, но первым в Париже. Местом проведения стал Парижский дворец конгрессов («Palais des congrès de Paris»), открытый в 1974 году.

Формат 
Во всех конкурсах до 1978 года был только один ведущий, конкурс в Париже стал первым, который провели два человека. Ими стали французская телеведущая Дениз Фабр и тележурналист российского происхождения Леон Зитрон.

Вместо видео-открыток, между песнями показывали, как исполнители поднимаются на сцену, а также зрительный зал, и в частности присутствующих в нём Джейн Биркин и Сержа Генсбура.

Конкурс впервые транслировался в ОАЭ.

Участвующие страны 

Количество участников впервые достигло 20-ти, после того, как к 18 странам предыдущего конкурса присоединились вновь вернувшиеся Турция и Дания. Датчане вернулись после того, как со своего поста ушёл глава датского вещателя Нильс Йорген Кайсер, принявший в 1968 году решение прекратить участие своей страны в конкурсе.

Впервые конкурс выиграл Израиль, что создало проблему для арабских стран, транслирующих конкурс. Как только стало ясно, что Израиль выиграл, иорданское телевидение остановило трансляцию, и начало показывать фотографии цветов. Позже было объявлено, что победила Бельгия, занявшая на самом деле второе место. Сама песня, «A-Ba-Ni-Bi», не считалась в Израиле фаворитом. Глава израильской делегации Ривка Михаэли заявила, что Изхар Коэн выиграл национальный отбор только потому, что «остальные песни были ужасны», однако сам Коэн был уверен, что сможет выиграть конкурс. В припеве песни используется детский «язык бет», в котором каждый слог слова повторяется, с согласной буквой «бет» и той же гласной буквой, что и в самом слоге. Таким образом, на иврите «ani ohev otach» (אני אוהב אותך — Я люблю тебя) становится «a-ba-ni-bi o-bo-he-be-v o-bo-ta-ba-ch».

Среди участников конкурса было несколько известных исполнителей, таких как испанский дуэт «Baccara», представлявший Люксембург, и итальянская группа «Ricchi e Poveri». Швецию представлял Бьорн Шифс, бывший лидер группы «Blue Swede», известной по каверу песни «Hooked on a Feeling». Шифс хотел исполнить свою песню на английском языке, что было запрещено правилами конкурса, но в итоге передумал, и в результате забыл слова в начале своего выступления.

Вернувшиеся исполнители 
  — Жан Валле (1970)
  — Айрин Шир ( 1974)
  — Норберт Нидермайер (1972 — в составе группы «The Milestones»)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — Ноэл Килехан
  — Карстен Клоуман
  — Никола Самале
  — Осси Рунне
  — Тило Красманн
  — Ален Горагер
  — Рамон Аркуса
  — Алин Эйнсуорт
  — Даниэль Жанен
  — Жан Муси
  — Гарри ван Хооф
  — Онно Тунч
  — Жан Франкфуртер
  — Ивон Риолан
  — Харис Андреадис
  — Хельмер Олесен
  — Рольф Соя
  — Нурит Хирш
  — Рихард Остеррайхер
  — Бенгт Палмерс

Результаты

Голосование

12 баллов в финале 

Результаты голосования объявляли:

  — Джон Скехан
  — Эгиль Тейге
  — Мариолина Каннули
  — Каарина Пённиё
  — Исабель Вольмар
  — Марк Менан
  — Матиас Пратс Луке
  — Колин Берри
  — Мишель Штокер
  — Андре Агон
  — Дик ван Боммель
  — Мераль Савджы
  — Уте Ферхолен
  — Кароль Шабрие
  — Ники Венега
  — Йенс Дрейер
  — Жак Арви
  — Ицхак Шимони
  — Дженни Пиппаль
  — Свен Линдаль

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1978 год в музыке